

Patronyme 

 Ryan Budde (1979- ) : receveur des Ligues majeures de baseball 
 Brad Budde (1958- ):  joueur américain de football américain
 Gustav Henrik Andreas Budde-Lund (1846-1911) : zoologiste danois

Autre 
 Budde-Haus, centre socioculturel de la ville allemande de Leipzig.